James Griffiths ou Jim Griffiths peuvent faire référence à :
 James Griffiths (1825-), peintre canadien ;  
 James Griffiths (1856-1933), pasteur baptiste gallois ;  
 James Griffiths (1872-1916), homme politique australien ;  
 James Griffiths, acteur ;   
 James Griffiths, metteur en scène ;  
 James Griffiths, scénariste ;   
 James Griffiths (1971- ), réalisateur britannique de télévision et de cinéma ;  
 James Griffiths (né en 1977), joueur de rugby gallois.   
 
 Jim Griffiths (1890–1975), homme politique gallois ;  
 Jim Griffiths (né en 1949), joueur de cricket anglais.